Brändel ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Brändel (1883–1947), NSDAP-Kreisleiter in Uelzen und Verden
 Fritz Brändel (1869–1945), deutscher Landschaftsmaler
 Peter Brändel (1943–2022), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Brendel (Begriffsklärung)
 Brentel (Begriffsklärung)
 Brendl (Pavel Brendl, * 1981)